Soultz-Haut-Rhin, Haut-Rhin
 Soultz-les-Bains, Bas-Rhin
 Soultz-sous-Forêts, Bas-Rhin